Flyff, skrót od Fly For Fun, jest grą z gatunku MMORPG stworzoną przez koreańską firmę Aeonsoft. Flyff odróżnia się od innych gier MMORPG możliwością latania i walki na desce, miotle lub innych pojazdach, a także bajkową grafiką i dużą liczbą szczegółów, potworów i przedmiotów.

Wersje gry 
Jest wiele wersji tej gry, zależnie od kraju w którym gramy. Aktualnie serwery z odpowiednią wersją są zlokalizowane w Korei, Japonii, Chinach, Tajlandii, na Filipinach, w Niemczech, i międzynarodowa (angielska) wersja obsługująca Europę, Południową Afrykę, Północną Amerykę i Oceanię. Wersja dostępna na Filipinach jest także po angielsku, ale odrzuca ona połączenia spoza Filipin. Większość wersji jest obsługiwana przez inne firmy powiązane z Aeonsoft. Poniżej jest lista kilku takich firm obsługujących serwery:
 Aeonsoft – Korea
 Gala-Net Inc. – wersja międzynarodowa (angielska [popularnie zwana eFlyff], serwery gry zlokalizowane w San Jose), wersja niemiecka oraz wersja francuska.

8 czerwca 2011 roku miało miejsce łączenie serwerów (Gala-Net):

Inne servery:
 Leadinia Co. Ltd. – Chiny
 Excite Japan Co. Ltd – Japonia
 NetGames – Filipiny
 Ini3 – Tajlandia

Cash Shop 
Wszystkie serwery działają w systemie free-to-play z dochodami generowanymi z tzw. Cash Shop. Gracz kupuje za prawdziwe pieniądze punkty, które może w sklepie zamienić na różne ubrania, przedmioty i dodatki, np. napój który zapewnia nieskończoną ilość many na pewien czas.

Gracz może kupić także zwierzaka, który będzie za nim chodził i podnosił przedmioty. Zwierzaki zostały wprowadzone do gry w sierpniu 2006 roku (tydzień po wprowadzeniu wersji 6)

Darmowe przedmioty z cash shopu są dawane każdemu graczowi po wykonaniu zadania (questa) na pierwszą zmianę klasy.
Są to reskill scroll, Activation Scroll, bull hamstern i zależnie od klasy VitalDrink X lub Refresher Hold.

System gry 
Interfejs Flyffa jest bardzo podobny do innych gier typu MMORPG. Postać zabija potwory i wykonuje zadania (questy) za które dostaje doświadczenie i przedmioty. Jedzenie jest używane do odnowy punktów życia, ale postać potrzebuje chwili żeby jeszcze raz coś zjeść. Gdy życie postaci spadnie do 0 punktów umiera. Martwa postać może pojawić się w najbliższym mieście, bądź zostać wskrzeszona przez innego gracza posiadającego skill resurrect, będącego assistem, billposterem lub ringmasterem, gdyż tylko te klasy mogą wskrzeszać innych. Jeśli ktoś nie wskrzesi postaci pojawi się ona w mieście i straci procent doświadczenia, zależnie od poziomu doświadczenia. Z każdym zdobytym poziomem (levelem) dostajemy do dyspozycji 2 punkty, które możemy rozdać pomiędzy:
 Strength (str) – Siła określa ile postać ma punktów ataku, czyli ustala jak mocno uderzymy (nie dotyczy łuków i różdżek).
 Stamina (sta) – Punkty staminy określają ile postać ma HP (punktów życia), FP (punktów potrzebnych do użycia niektórych skilli) oraz DEF (punkty obrony). Stamina określa również szybkość regeneracji punktów HP i FP.
 Dexterity (dex) – Zręczność, określa prędkość ataku postaci, zdolność do uniku, celność ataku oraz obrażenia zadawane z łuku. Każde dwa punkty zręczności dają jeden punkt do celności. Za każde 10 punktów dex, postać dostaje 1% szans na uderzenie krytyczne; Wyjątkiem jest Jester, który dostaje 4% szans za każde 10 punktów dex.
 Intelligence (int) – Inteligencja określa liczbę MP (punktów many), odporność na magię i siłę zaklęć.

Pieniądze 
Jak w każdym MMORPGu muszą być pieniądze. We Flyffie zwie się to penyą (penya). Pieniądze można dostać praktycznie za wszystko (od dropów aż po najróżniejsze questy). Aby sporo zarobić można sprzedać rzeczy z Cash Shopu.

Zakładalne rzeczy 
Flyff zbytnio nie rozwinął tej sekcji. Oto co można nosić:
 Strój (nakrycie głowy, kostium, rękawiczki oraz buty)
 Biżuterię, choć jej nie widać (2 sloty na pierścienie, 2 sloty na kolczyki i slot na naszyjnik)
 2 ręce (na broń i tarczę lub 2 bronie w przypadku Blade’a)
 Ubrania z Cash Shopu
 Pelerynę (albo specjalną pelerynę gildii, albo dodającą statystyki)
 Maskę lub okulary (niewielki bonus do statystyk)
 CS sety różnią się w zależności od tego czy jest to set dla Male czy dla Famale
 Możemy Mieć założoną deskę do latania

Latanie 
Po osiągnięciu 20 poziomu każda postać o ile posiada miotłę, lub deskę może latać po świecie „Flyffa”. Prędkość i przyśpieszenie pojazdów latających zależy od ich ceny, najlepsze rzeczy do latania sprzedawane są w Cash Shopie za realne pieniądze. Postać nie posiadająca pojazdu z Cash Shop może posiadać deskę której maksymalna prędkość to 218 km/h. Postać może w czasie lotu zdjąć deskę i opaść na ziemie (nic sobie nie robiąc). Latając gracz może napotkać latające potwory, za zabicie siebie dostanie flying level. Im wyższy flying level tym szybciej można „wsiąść” na deskę lub miotłę, a także szybciej przyśpieszymy.

PvP (walka z innymi postaciami) 
Dwiema dostępnymi formami walki między graczami są PvP (player vs. player).

Dueling 
Znany także jako PvP. Jedna postać pyta drugą o zgodę na rozegranie pojedynku. Jeżeli się zgodzi obie osoby zostaną do siebie dopuszczone i mogą się atakować. Jedynymi ograniczeniami jest brak „duelowania” osób o 30 lvlów wyżej od siebie, a także blokada na osoby, które nie ukończyły pierwszego szkolenia (1st job).

PK 
Serwer PK (możliwość zabijania innych graczy) jest to „Demian”. Jest to serwer, gdzie gracze mogą atakować i zabijać się nawzajem i jedynym ograniczeniem jest niemożność atakowania graczy poniżej poziomu 20. W miastach spotkać można kilku Guardian NPC którzy zabiją każdego gracza mającego punkty disposition.

Arena fight 
W każdym mieście jest osoba, która może cię przeteleportować na Arenę. W tej arenie postacie mogą się atakować bez ograniczeń (tylko a 1st job). Dozwolone są wszystkie skille.

Postacie 
We Flyffie do czasu osiągnięcia 15 poziomu gramy postacią nazywaną vagrant. Po osiągnięciu 15 poziomu musimy zmienić naszą profesję na wojownika, maga, kapłana lub acrobata.

System Party 
Istnieje również system party dzięki któremu gracz może stworzyć drużynę oraz wspólnie zabijać potwory i zdobywać EXP (Doświadcznie). Niemal jedynie spotykanym typem party są 4 grupy dwuosobowe (walczące oddzielnie), z których jedną z postaci jest fighter (osoba bijąca moby – pojedynczo lub aoe), a drugą supporter – Ringmaster, Billposter lub assist. W takiej kombinacji najszybciej zdobywa się doświadczenie, zwłaszcza przy aoe, gdyż osoba używająca skilli obszarowych zbiera zazwyczaj wszystkie moby z danego spawnu.

W systemie party istnieje też tzw. Plvl, polega on na tym, że gracz odszukuje osobę, która jest o (maksymalnie) 19 poziomów wyższa, postać na wyższym lvlu zabija silniejsze potwory a gracz „przyczepiony” do wojownika w party otrzymuję część doświadczenia partnera.

Party daje liderowi możliwość używania specjalnych skilli party, które zwiększają obrażenia, liczbę i jakość przedmiotów wypadających z potworów czy szybkość regeneracji życia, many.

Objaśnienia 
 AoE (ang. Area of Effect) – Atak obszarowy. Zadaje obrażenia wszystkim celom będącym w zasięgu zaklęcia.
 Mob – potwór

Linki zewnętrzne 
 

MMORPG